Az 1981-es jégkorong-világbajnokság a 47. világbajnokság és az 58. Európa-bajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. A vb-ken a csapatok három szinten vettek részt. A világbajnokságok végeredményei alapján alakult ki az 1982-es jégkorong-világbajnokság csoportjainak mezőnye.

Mindkét bajnokságot a Szovjetunió nyert meg, 17. és 20. alkalommal.

A csoportos VB 

Az A csoportos világbajnokságot a Svédországban a Göteborgi Scandinavium Arénában rendezték meg április 12. és április 26. között. A nyolc induló csapatot két selejtező csoportba sorolták. A csoportok első két helyezettje került a  döntőbe.

Selejtezők

A csoport 

Végeredmény

B csoport 

Végeredmény

Helyosztók

5.-8. helyért 

Végeredmény

1.-4. helyért 

Végeredmény

A világbajnokság végeredménye

B csoportos VB 
A B csoportos vb küzdelmeit 8 csapattal Val Gardenában bonyolították le.

Mérkőzések

Végeredmény

C csoportos VB 
A C csoportos vb küzdelmeit 8 csapattal Pekingben bonyolították le.

Mérkőzések

Végeredmény

Források 

Jegkorongvilagbajnoksag
Jégkorong-világbajnokságok